Модуля́ція (від  — мірність, розміреність):

 Модуляція у радіоелектроніці і радіотехніці: зміна високочастотних коливань частоти-носія згідно змін низькочастотного інформаційного сигналу:
 Частотна модуляція
 Амплітудна модуляція
 Фазова модуляція
 Модуляція в музиці — перехід з однієї тональності в іншу з подальшим закріпленням в новій тональності.
 Імпульсно-кодова модуляція

Див. також 
 Модуль
 Маніпуляція

Модуляція